Наволокин — фамилия; имеет женскую форму Наволокина.
 Наволокин, Иван Иванович (1892—1960) — бригадир Астраханской дистанции пути Рязано-Уральской железной дороги, Герой Социалистического Труда.
 Наволокин, Сергей Анатольевич (род. 1963) — советский велогонщик.